English Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 English Township (Illinois)
 English Township (Iowa County, Iowa)
 English Township (Lucas County, Iowa)

Siehe auch:
 English River Township